Корнелий Кос () е име на древноримските политици от клон Кос на фамилията Корнелии, отделил се през 5 век.пр.н.е.:

 Авъл Корнелий Кос (консул 428 пр.н.е.)
 Авъл Корнелий Кос (консул 413 пр.н.е.)
 Авъл Корнелий Кос (диктатор), диктатор 385 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос (трибун), консулски военен трубун през 369 и 367 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос Арвина, консул през 343 и 332 пр.н.е., диктатор 322 пр.н.е.
 Гней Корнелий Кос, римски политик, консулски трибун 414 пр.н.е, консул 409 пр.н.е.
 Гней Корнелий Кос (трибун 406 пр.н.е.), римски политик, консулски трибун 406, 404 и 401 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, консулски военен трибун 415 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, консулски военен трибун 408 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, диктатор 408 пр.н.е., консулски военен трибун 408 пр.н.е. и 406 пр.н.е.
 Публий Корнелий Кос, консулски военен трибун 395 пр.н.е., консул 393 пр.н.е.